Список ссавців США містить перелік із 458 видів ссавців, зареєстрованих на території США згідно з відомостями МСОП. Список не містить свійських та забрідлих видів.

Пояснення до списку 
Із 458 зазначених в таблиці видів 3 є вимерлими, 4 перебувають під критичною загрозою зникнення, 20 є під загрозою, 15 уразливі, 17 перебувають в стані близькому до уразливого, для 32 відомості недостатні. Такі позначки використовуються для вказання охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку   на вебсайті МСОП

США

Ссавці